El Club Hebraica es un club peruano fundado en 1956. Es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo fundamental la unión e integración de los judíos en el Perú promoviendo y conservando sus tradiciones, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Con este motivo realizan múltiples actividades, entre las que destaca el deporte en general. Su sede social se ubica en el distrito limeño de Ate.

Historia 
Fue fundada el 11 de octubre del año 1956.

Véase también 
 Historia de los judíos en el Perú
 Clubes peruanos
 Judeoperuano
 Pueblo judío
 Sinagoga 1870
 Cementerio Israelita del Callao

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Club Hebraica 

Hebraica, Club
Hebraica
Judaísmo en Perú